Sauviac est le nom de deux communes situées dans le Sud-Ouest de la France :
 Sauviac dans le Gers
 Sauviac dans la Gironde

Patronyme

 Joseph Alexandre Belvèze de Larue de Sauviac (1757-1817), général de division français.

Homonymie de toponyme